Сезон 1962–1963 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 16 вересня 1962 та 21 квітня 1963 року. Став 32-м турніром з моменту заснування Ла Лігии. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 4 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону та здобув свій дев'ятий трофей національної першості. Королівський клуб дуже впевнено провів сезон, захопивши лідерство вже у третьому турі. З того часу «Реал» не полишав чільного рядка турнірної таблиці та довів свій відрив від найближчого переслідувача, мадридського «Атлетіко», до 12 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1962—63 став легендарний угорський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Ференц Пушкаш, який записав до свого активу 26 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1962–63 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1962–63 на bdfutbol.com  

1962-63
1963 у футболі
1962 у футболі